Robert Willoughby peut se référer à :

 Robert (I) Willoughby († 1317),  Willoughby d'Eresby, baron anglais ;
 Robert (II) Willoughby († 1396),  Willoughby d'Eresby, baron anglais ;
 Robert (III) Willoughby (1385-1452),  Willoughby d'Eresby, commandant militaire anglais de la guerre de Cent Ans ;
 Robert Willoughby (1452-1502),  Willoughby de Broke, militaire anglais.